Jean-Thomas Taschereau ist der Name folgender Personen:
* Jean-Thomas Taschereau (Politiker) (1778–1832), kanadischer Politiker
 Jean-Thomas Taschereau (Jurist) (1814–1893), kanadischer Jurist